Чемпионаты Бангладеш по шахматам проводятся с 1974 г. Женские чемпионаты страны — с 1979 г.

Соревнования проводятся ежегодно (за редким исключением). В 1977 г. не проводился мужской чемпионат, в 1987 и 2013 гг. — женские.

Лидером по количеству чемпионских титулов у мужчин является гроссмейстер З. Рахман, выигравший 15 турниров. Безусловный лидер среди женщин — международный мастер Р. Хамид, на счету которой 18 побед в чемпионатах страны.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Список победителей мужских чемпионатов Бангладеш
 Список победительниц женских чемпионатов Бангладеш

Бангладеш
Шахматы в Бангладеш